Kathedrale von Helsinki steht für:
 Dom von Helsinki, evangelisch-lutherische Bischofskirche
 Henrik-Kathedrale, katholische Bischofskirche